Fritz Hilpert ist der Name folgender Personen:

* Fritz Hilpert (Esperantist) (* 1953), Esperantist
 Fritz Hilpert (Musiker) (* 1956), deutscher Musiker der Gruppe Kraftwerk